Тупицы — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 15 км к северу от центра города Пскова и в 8 км к востоку от волостного центра деревни Ершово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района